Канский — фамилия:

 Канский, Василий Антонович  (1849 — ?) — филолог, директор Вологодской гимназии, цензор. 
 Канский, Всеволод Елисеевич (1911—1993) — Герой Советского Союза.
 Канский, Евгений Вячеславович (1907-1986) — латвийский и советский яхтсмен.

См. также